Trechinae é uma subfamília de coleópteros da família Carabidae.

Tribos
 Tribo Bembidiini Stephens, 1827
 Tribo Horologionini Jeannel, 1949
 Tribo Pogonini Laporte, 1834
 Tribo Trechini Bonelli, 1810
 Tribo Zolini Sharp, 1886

 
Subfamílias de carabídeos